BNP Paribas Open 2010 var en tennisturnering, som blev afholdt i Indian Wells, Californien i marts 2010. Det var den 36. udgave af turneringen.

Seedning herresingle 

 Rangering pr. 1. marts 2010.

Seedning damesingle 

 Rangering pr. 1. marts 2010.

Alle seedede indtrådte i anden runde.

  Svetlana Kuznetsova (Anden Runde)
  Caroline Wozniacki (Finale)
  Victoria Azarenka (Tredje Runde)
  Elena Dementieva (Kvartfinale)
  Agnieszka Radwańska (Semifinale)
  Jelena Janković (Mester)
  Li Na (Anden Runde)
  Samantha Stosur (Semifinale)
  Flavia Pennetta (Tredje Runde)
  Maria Sharapova (Tredje Runde)
  Marion Bartoli (Fjerde Runde)
  Vera Zvonareva Fjerde Runde)
  Yanina Wickmayer (Fjerde Runde)
  Kim Clijsters (Tredje Runde)
  Francesca Schiavone (Tredje Runde)
  Nadia Petrova ''(Fjerde Runde)

<li> Shahar Pe'er (Fjerde Runde)
<li> Zheng Jie (Kvartfinalerne)
<li> Aravane Rezaï (Fjerde Runde)
<li> Alyona Bondarenko (Anden Runde)
<li> Daniela Hantuchová (Anden Runde)
<li> Sabine Lisicki (Anden Runde, træk sig med skade i venstre ankel)
<li> Alisa Kleybanova (Kvartfinalerne)
<li> Ana Ivanović (Anden Runde)
<li> Anastasia Pavlyuchenkova (Tredje Runde)
<li> Dominika Cibulková (Anden Runde)
<li> Ágnes Szávay (Tredje Runde)
<li> María José Martínez Sánchez (Kvartfinalerne)
<li> Anabel Medina Garrigues (Anden Runde)
<li> Aleksandra Wozniak (Anden Runde)
<li> Gisela Dulko (Tredje Runde)
<li> Maria Kirilenko (Tredje Runde)

Finalerne

Mestre

Herresingle 
 Ivan Ljubičić –  Andy Roddick, 7–6(3), 7–6(5)
Det var Ljubičićs første titel i 2010 og den 10. i hans karriere. Det var hans første Masters 1000 titel i fire forsøg. Han blev den første kroat, der vandt titlen i Indian Wells.

Damesingle 
 Jelena Janković –  Caroline Wozniacki, 6–2, 6–4
 Det var Jankovićs første titel i 2010 og den 12. i hendes karriere.

WTA Tour 2010
ATP Tour 2010

cs:BNP Paribas Open 2010 - muži
pl:BNP Paribas Open 2010 - mężczyźni